Cladochasiella är ett släkte av svampar. Cladochasiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cladochasiella